é um mangá criado por Akira Toriyama (criador de Dragon Ball e Dr. Slump) e publicado na revista Shōnen Jump em 2000 e conta as aventuras de Beelzebub, o príncipe dos demônios, em sua jornada em busca do Lago Fantasma.

Esse mangá durou 14 capítulos, mais tarde sendo compilado em apenas 1 único tankobon.

No Brasil, a Conrad Editora adquiriu os direitos e lançou em 2006 o volume único com 212 páginas.

História 
A história começa no futuro, num mundo árido e desolado onde demônios e humanos vivem juntos chamado de SandLand, em que o único rio que mantinha vivo todo este mundo subitamente secou, fazendo da água algo raro e de todos os seus habitantes reféns dos preços caríssimos cobrados pelo Rei, o dono da única fonte de água restante.

O velho xerife Lao convoca Beelzebub para ajudá-lo na busca pela ilusória Fonte dos sonhos. Junto aos dois está o amigo demônio de Beelzebub, Thief. Eles confrontam cara a cara o exército do rei e descobrem a verdade por trás de vários mistérios.

Séries de manga
Shōnen
Akira Toriyama
Mangás de 2000